Couture bezeichnet

Personen:
 Camille Couture (1876–1961), kanadischer Violinist, Musiklehrer und Geigenbauer
 Charlélie Couture (* 1956), französischer Musiker, Bildhauer und Designer

 Jacques Couture (1929–1995), französischer Politiker
 Jean Papineau-Couture (1916–2000), kanadischer Komponist
 Jean-Guy Couture (1929–2022), kanadischer Geistlicher, Bischof von Chicoutimi
 Lise Anne Couture (* 1959), kanadische Architektin
 Logan Couture (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Maurice Couture (1926–2018), kanadischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Québec
 Patrick Couture (* 1978), kanadischer Eishockeytorwart
 Randy Couture (* 1963), US-amerikanischer Ringer und MMA-Fighter
 Sadí Couture, uruguayischer Fußballspieler
 Thomas Couture (1815–1879), französischer Maler

Geographische Objekte in Frankreich:
 Couture (Charente), Gemeinde im Département Charente
 La Couture (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 La Couture (Vendée), Gemeinde im Département Vendée
 La Couture-Boussey, Gemeinde im Département Eure
 Couture-d’Argenson, Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Couture-sur-Loir, Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Villiers-Couture, Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Couture (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aume

Sonstiges:
 Couture ist das französische Wort für Schneiderei, siehe auch Haute Couture
 Lac Couture, ein See in der kanadischen Provinz Québec

Siehe auch:
 Coutures
 La Couture